Malick Fall (né en 1968), footballeur sénégalais
Malick Fall (né en 1985), nageur sénégalais
 Malick Fall (1971-), écrivain d'origine sénégalaise